Mathilde II van Essen, abdis van Essen (971-1011)
 Mathilde II van Boulogne, gravin van Boulogne (1216-1259)
 Mathilde II van Bourbon, vrouwe van Bourbon (1249-1262)